Бановичи () — город, центр одноимённой общины на северо-востоке центральной части Боснии и Герцеговины. Входит в состав Тузланского Кантона Федерации Боснии и Герцеговины.

Города Федерации Боснии и Герцеговины